

Кіно 
 Незнайомка (фільм, 1995) — американський бойовик 1995 року.
 Незнайомка (фільм, 2006) — італійський трилер 2006 року.
 Незнайомка (фільм, 2016) — бельгійська драма 2016 року.

Музика 
 Незнайомка (сингл) — сингл з альбому «Metanoia. Part 1» гурту «Друга Ріка»